Tobruk steht für:
 Tobruk, libysche Stadt am Mittelmeer
 Tobruk (Band), britische Band der 1980er Jahre aus der Gegend von Birmingham
 Tobruk (1967), US-amerikanischer Kriegsfilm
 Tobruk (2008), tschechischer Kriegsfilm
 Tobruk (Schiff, 1942), polnisches Frachtschiff während des Zweiten Weltkrieges
 Taxi nach Tobruk, europäischer Kriegsfilm (1960) nach dem Roman von René Havard
 HMAS Tobruk (D37), Kriegsschiff der Royal Australian Navy
 HMAS Tobruk (L 50), Landungsschiff der Royal Australian Navy
 Ringstand, deutscher Bunkertyp aus dem Zweiten Weltkrieg
Siehe auch:
 HMAS Tobruk